«Гаспароне» (, иногда — «Гаспарон»):
 «Гаспароне» — оперетта в трёх актах австрийского композитора Карла Миллёкера, одно из наиболее популярных его произведений.
 «Гаспароне» — советский телефильм-спектакль 1975 года, экранизация одноимённой оперетты Карла Миллёкера.